Dugazon ist der Name folgender Personen: 

 Madame Dugazon (1755–1821), französische Theaterschauspielerin, Tänzerin und Sängerin 
 Gustave Dugazon (1782–1826), französischer Komponist 
 Jean-Henry Gourgaud (1743–1809), französischer Schauspieler, bekannt unter dem Namen Dugazon, Sohn des Folgenden 
 Pierre-Antoine Gourgaud (1706–1774), französischer Schauspieler, der unter dem Namen Dugazon père bekannt war